Ulrichsfelde ist der deutsche Name dreier Orte in Polen: 
 Ulrichsfelde, Kreis Deutsch Krone, Pommern, seit 1945: Pluty (Szydłowo), Ort im Powiat Pilski, Woiwodschaft Großpolen
 Ulrichsfelde, bis 1938: Sdunken, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Zdunki, Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Ulrichsfelde, Kreis Stolp, Pommern, seit 1945: Bolesławice (Kobylnica), Ort im Powiat Słupski, Woiwodschaft Pommern